Mytilus, a kékkagylók egy nemének tudományos megnevezése
Mütilosz illír király (ur. i. e. 270–260 k.) latinos névváltozata
Mytilus, 1939-ben készített hajó, korábbi nevei: Alice, Harmattan
Mytilus, 1997-ben készített hajó, a spanyol Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) kutatóhajója